Alsórákos (Brassó megye)
 Alsórákos (Budapest, Zugló)